De 20e editie van de Europese kampioenschappen badminton werden georganiseerd door de Nederlandse stad Den Bosch, het toernooi duurde acht dagen. Van 8 april 2006 tot en met 16 april 2006 en werd gespeeld in Maaspoort Sports & Events hal.

Het toernooi begon met de landenwedstrijd om vervolgens ook het individuele kampioenschap plaats te laten vinden.

Medaillewinnaars

Landen wedstrijd

Groepsfase

Groep A
Groep A werd gewonnen door de Deense ploeg die al haar wedstrijden won en slechts een partij verloor.

Groep B
Groep B is gewonnen door Nederland. De Nederlandse ploeg won al haar wedstrijden, echter van alle groepswinnaars verloren zij de meeste partijen, namelijk 5.

Groep C
Groep C is gewonnen door de Duitse ploeg die alle drie de wedstrijden verloren, zij verloren hier in geen enkele partij.

Groep D
Groep D is gewonnen door de Engelse ploeg die in alle 3 de gewonnen wedstrijden maar drie partijen verloren.

Knock-outfase

Halve finales

3e/4e plaats

Finale

Einduitslag

Het landen toernooi begon met 4 groepen van 4 landen, van iedere groep ging alleen de eerste in die groep door naar de halve finales. In deze groepen waren de Engelse, Denen, Duitsers en Nederlanders de beste, geen van deze vier landen verloor een wedstrijd alvorens zij aan de eindstrijd mochten beginnen. Het Duitse team verloor zelfs niet een partij, met 15 gewonnen partij waren zij dus de beste groepswinnaar.

In de halve eindstrijd speelden Denemarken tegen Duitsland en Engeland tegen Nederland, de wedstrijd tussen de Denen en Duitsers werd vrij gemakkelijk een prooi voor de Denen, voor de Duitsers behaalde alleen Xu Huaiwen een overwinning in de vrouwen enkel.

De andere halve eindstrijd werd beslist tussen Engeland en Nederland, deze wedstrijd was een stuk spannender en werd uiteindelijk in een laatste en beslissende vijfde partij uitgevochten. Uiteindelijk bleken Judith Meulendijks en Mia Audina voor Nederland de bovenliggende partij en zo werd besloten dat Engeland mag strijden om het brons en dat Nederland het in de finale op mag nemen tegen de Denen.

In de strijd om de bronzen medaille bleek na een spannende wedstrijd die wederom in een vijfde partij werd beslist, dat Engeland de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen. Het koppel Gail Emms en Donna Kellogg bleek in de laatste wedstrijd een maat te groot voor het Duitse koppel Juliane Schenk en Nicole Grether.

In de finale speelden het Deense team tegen de Nederlandse ploeg, Jens Eriksen en Mette Schjoldager mochten voor de Denen het bal openen tegen Jürgen Wouters en Paulien van Dooremalen die dit voor Nederland mochten doen. De eerste partij werd in het voordeel van Denemarken beslecht. De score werd echter weer gauw gelijk getrokken door de Nederlandse Yao Jie die in een vrouwen enkel van de Deense Tine Rasmussen won. Vervolgens begonnen beide landen aan een mannen enkel die uiteindelijk gewonnen werd door de Deense speler Kenneth Jonassen. Het laatste en beslissende punt voor de Denen werd binnen gehaald door Jens Eriksen en Martin Lundgaard die in een mannen dubbel te sterk waren voor Koen Ridder en Ruud Bosch. Zo werd de finale met 3 tegen 1 gewonnen door de Deense ploeg.

Individuele toernooi

Mannen enkel
Het mannen enkel toernooi werd gewonnen door de Deense Peter Gade

Mannen dubbel
Het mannen dubbel toernooi werd gewonnen door het Deense koppel Martin Lundgaard Hansen en Jens Eriksen

Vrouwen enkel
Het vrouwen enkel toernooi werd gewonnen door de Duitse Xu Huaiwen

Vrouwen dubbel
Het vrouwen dubbel toernooi werd gewonnen door het Engelse koppel Donna Kellogg en Gail Emms

Gemengd dubbel
Het gemengd dubbel toernooi werd gewonnen door het Deense koppel Kristof Hopp en Birgit Overzier

Medaillespiegel

Badminton in 2006
Europese kampioenschappen badminton
Sportevenement in 's-Hertogenbosch
Badminton 2006